Геннадий Романенко:
 Романенко, Геннадий Алексеевич (род. 1937) — российский экономист.